

Codici
011 – Codice dell'Osservatorio astronomico di Wetzikon, in Svizzera
011 – Prefisso telefonico del distretto di Torino

Altro
TIM-011 – Computer del 1987 prodotto dalla Mihajlo Pupin Institute
TKB-011 – Fucile d'assalto
Global Underground 011: Budapest – Compilation di Nick Warren
Heinkel HeS 011 – Motore aeronautico turbogetto tedesco
Tap 011 – Gruppo musicale serbo
Tyrrell 011 – Vettura di Formula 1
Pegaz 011 – Velivolo da ricognizione serbo
Konrad KM-011 – Prototipo di velivolo sportivo
Vasco Live Kom '011 – Tour di Vasco Rossi del 2011
E011 – Strada che collega fra loro Kokpek, Kegen e Tyup
27A-011 – Strada regionale russa
SMAP 011 ス – Album J-pop
Providencia 011 – Regolamentazione venezuelana
011 – Gruppo musicale canadese